Курга́н Дру́жбы (, ) — монумент на стыке границ России, Белоруссии и Латвии. Воздвигнут 3 июля 1959 года в память о сотрудничестве партизанских отрядов времён Великой Отечественной войны русского, белорусского и латышского народов.

Композиция 
Центр мемориала — насыпной холм (курган) — расположен в Латвии. На нём растёт «Дуб Дружбы». Земля кургана была взята с могил партизан и воинов Великой Отечественной войны. К вершине холма ведут каменные ступени, являющиеся продолжением трех аллей: кленовой со стороны России, липовой со стороны Латвии и берёзовой со стороны Белоруссии. У каждой из трёх лестниц есть основания для флагштоков.
На трёх гранитных плитах надписи на трёх языках: «Курган Дружбы воздвигнут на стыке границ трёх братских республик в честь боевой дружбы, скрепленной кровью в годы Великой Отечественной войны русских, белорусских и латышских партизан».

На русской стороне стоит мраморный памятник партизанке 4-ой Калининской бригады Марии Пынто. На мемориальной доске текст: «Здесь в братском партизанском крае мужественно боролась с врагом славная дочь советского народа — секретарь Себежского подпольного райкома ВЛКСМ Мария Пынто. Отважная партизанка-патриотка зверски замучена фашистскими палачами 15 мая 1944 года. Вечная слава герою!»

На белорусской земле стоит звезда — памятник подпольной молодёжной организации деревни . Мемориальный дом-музей «Дружба» и воссозданная партизанская землянка, открытые 5 июля 1964 года, рассказывают о партизанских делах трёх народов.

В конце липовой аллеи за мостиком через небольшую речку на латвийской стороне расположен памятник Герою Советского Союза Иманту Судмалису в виде куска необработанного гранита на постаменте. На камне — мемориальная доска с его портретом и текстом: «Здесь 10 мая 1942 года начал свою партизанскую деятельность славный сын латышского народа Герой Советского Союза Имант Судмалис».

История 
В этой местности пролегали партизанские тропы. Объединялись отряды разных республик, и было положено начало формирования партизанского края. В 1942 году край занимал 10 тыс. км² при населении около 100 тыс. человек.

Мемориальный комплекс сооружён в память о сотрудничестве народов во время Великой Отечественной войны и был торжественно открыт 3 июля 1959 года в день пятнадцатилетия соединения партизан братского балто-славянского края.

28 октября 2022 года на латвийской стороне были снесены мемориальные плиты, расположенные у подножия насыпного холма с «Дубом Дружбы».

География 
Мемориальный комплекс из нескольких архитектурных сооружений расположен на территориях трёх соседних краёв: русской Псковщины, белорусского Поозёрья и латышской Латгалии.

Сопредельные административно-территориальные единицы: Пасиенская волость Зилупского края Латвии, Верхнедвинский район Витебской области Белоруссии и Себежский район Псковской области России. Сама граница между странами проходит здесь по рекам: российско-латвийская и белорусско-латвийская — по реке Синей, а российско-белорусская — по Неверице — притоку Синей. Тройной стык находится в устье Неверицы.

Ближайший город России — Себеж — находится примерно в 25 км к северо-востоку от Кургана Дружбы.

Белорусский городской посёлок Освея расположен в 20 км к югу от монумента. Белорусская сторона находится на территории Освейского заказника республиканского значения. Также примерно в 800 м к западу от стыка границ находится и самая северная точка Белоруссии, где река Синяя круто поворачивает.

Мероприятия 
Ежегодно, в первое воскресенье июля, сюда съезжаются русские, белорусы и латыши, вспоминают былое, отдают дань памяти павшим. Частью ритуала стал Костёр дружбы, который зажигают представители трёх стран.

8 июля 2019 года состоялась юбилейная 60-я встреча представителей трёх стран.

См. также 
 Операция «Зимнее волшебство»
 Три сестры (монумент на стыке границ Белоруссии, России, Украины)

Примечания 

Себежский район
Пограничные стыки
Здания и сооружения, построенные в 1959 году в России
Памятники Великой Отечественной войны в России
Памятники Великой Отечественной войны в Белоруссии
Памятники Великой Отечественной войны в Латвии